Церковь Сретения Господня в Новой Деревне (Сретенская церковь) — православная церковь конца XIX века в посёлке Новая Деревня (ныне микрорайон города Пушкино) Московской области. В окрестностях Сретенской церкви расположено Ново-Деревенское кладбище.

Архитектура 
Деревянная одноглавая церковь 1890-х годов с небольшой трапезной и звонницей.

История 
В 1875 году в Пушкине по благословению святителя Иннокентия Московского была построена Свято-Духовская церковь. Чтобы сохранить её от строящегося канала, церковь была перенесена в 1922 году в соседний посёлок Новая Деревня и переосвящена в Сретенскую. На новом месте церковь частично перестроена. В 1930-е годы местные власти пытались разобрать её на дрова, но жители Новой Деревни «пошли по дворам», собрали нужные средства и отстояли церковь. В годы советской власти не закрывалась. В 1981 году был устроен приставной Свято-Духовский престол.

В 1970—1980-е годы в Сретенской церкви служил проповедник и богослов протоиерей Александр Мень, в 1989—1990 годах был её настоятелем. Его могила находится при церкви.

В 1993 году были позолочены кресты и звезды на куполе.

Рядом со Сретенской церковью 9 сентября 1992 года был заложен храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. В 1995 году в нём разместились храм с крестильней, воскресная школа, иконописная мастерская, библиотека, трапезная, зал для проведения приходских встреч. 20 ноября 2001 года митрополит Ювеналий (Поярков) освятил храм.

Галерея

В литературе 
В 1970-х годах Александр Галич посетил службу отца Александра в Сретенском храме. Под впечатлением от посещения он написал своё известное стихотворение «Когда я вернусь…»

Когда я вернусь, я войду в тот единственный дом,
где с куполом синим не властно соперничать небо.
И ладана запах как запах приютского хлеба
Ударит в меня и заплещется в сердце моем.
Когда я вернусь…

См. также 
 Ново-Деревенское кладбище

Примечания

Ссылки 
 Церковь Сретения Господня в Новой Деревне (temples.ru)
 Церковь Сретения Господня, посёлок Новая Деревня pravoslavie.ru)
 Московская епархия РПЦ, Сретенский храм

Пушкино
Пушкино
Пушкино